Obhájcem titulu byl druhý nasazený pár amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který vypadl v semifinále s britsko-dánskou dvojicí Jonathan Marray a Frederik Nielsen, startující na divokou kartu.

Jonathan Marray s Frederikem Nielsenem zvládli finálový zápas proti pátému nasazenému švédsko-rumunskému páru deblových specialistů Robert Lindstedt a Horia Tecău a získali premiérový grandslamový titul.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Santiago González /  Christopher Kas (2. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (1. kolo)
  Eric Butorac /  Jamie Murray (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  André Sá /  Bruno Soares (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Daniele Bracciali  Julian Knowle
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=4
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Robert Lindstedt  Horia Tecău
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=15
| RD1-team3= Ivan Dodig   Marcelo Melo
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=3
| RD1-seed4=10
| RD1-team4=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále
| RD1-seed01=4
| RD1-team01= L Paes  R Štěpánek
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= C Ebelthite  J Peers
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Erlich  A Ram
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=78
| RD1-score03-5=9
| RD1-seed04=
| RD1-team04= TC Huey  D Inglot
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=66
| RD1-score04-5=7
| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Kližan  L Lacko
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=64
| RD1-score05-5=5
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Emmrich  M Kohlmann
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=77
| RD1-score06-5=7
| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Fisher  J Kerr
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=3
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= I Dodig  M Melo
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-seed09=10
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C Berlocq  L Mayer
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=60
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11=
| RD1-team11= J-s Lu  A Waske
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= X Malisse  D Norman
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=4
| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Jelgin  D Istomin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=2
| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Felder  M Džazírí
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=61
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= M Bhupathi  R Bopanna
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= L Paes  R Štěpánek
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Erlich  A Ram
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=65
| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Emmrich  M Kohlmann
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= I Dodig  M Melo
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=10
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=66
| RD2-score05-4=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J-s Lu  A Waske
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=78
| RD2-score06-4=2
| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Jelgin  D Istomin
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= M Bhupathi  R Bopanna
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=4
| RD3-team01= L Paes  R Štěpánek
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=77
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= I Dodig  M Melo
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=62
| RD3-score02-5=8
| RD3-seed03=10
| RD3-team03={{nowrap| J Melzer  P Petzschner}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-score03-4=69
| RD3-score03-5=16
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Jelgin  D Istomin
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7
| RD3-score04-4=711
| RD3-score04-5=14
| RD4-seed01=15
| RD4-team01= I Dodig  M Melo
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3='''6
| RD4-score01-4=3
| RD4-seed02=10
| RD4-team02=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012